

Торгаска — річка в Башкортостані, права притока Тора
 Торгаска — хутір, Ішимбайський район, Башкортостан